Nakamura Hikaru (1987) amerikai sakknagymester
Nakamura Hikaru japán képregényíró